Die Rollstuhlhandball-Weltmeisterschaft 2022 wurde vom 22. bis 25. September 2022 in Ägypten ausgetragen. Veranstalter des Wettbewerbs im Rollstuhlhandball ‚vier gegen vier‘ war die Internationale Handballföderation (IHF). Die Spiele wurden im Dr Hassan Moustafa Indoor Sports Complex ausgetragen. Weltmeister wurde das Team aus Brasilien.

Teilnehmende Mannschaften

Spielplan

Gruppenphase 
In der Gruppenphase spielte jede Mannschaft einmal gegen jedes andere Team der Gruppe. Die ersten zwei Mannschaften der Gruppenphase spielten im Finale. Die Plätze 3 und 4 spielten um Platz 3, die Plätze 5 und 6 um Platz 5.

|}

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale

Abschlussplatzierungen

Beste Torschützen 
Bester Torschütze wurde mit 39 Punkten Magdy Talaat Abdo Abbas aus Ägypten. Ihm folgten auf den Plätzen 2 bis 5 Guilherme Lourenço (Brasilien) mit 36 Punkten sowie, mit jeweils 26 Punkten, Matej Arh (Slowenien), Ramesh Shanmugam (Indien) und William van den Ende (Niederlande).

MVP 
Die Teams waren mit männlichen und weiblichen Spielern besetzt. Als beste Spielerin wurde Joyce van Haaster (Niederlande), als bester Spieler Guilherme Lourenço (Brasilien) ausgezeichnet.

Weblinks 
 Website der IHF zum Turnier

Einzelnachweise 

4x4 2022
Handballveranstaltung 2022
Handballwettbewerb in Ägypten
Madinat as-Sadis min Uktubar
Behindertensport (Ägypten)